Droga krajowa B53 – droga krajowa we wschodniej Austrii
 Droga krajowa B53 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  północnego zachodu na  południowy wschód od skrzyżowania z drogą B49 w Trewirze do skrzyżowania z drogą B49 w Alf w Nadrenii-Palatynacie